Фьюмальто-д’Ампуньяни () — упразднённый в 2015 году кантон во Франции, находился в регионе Корсика, департамент Верхняя Корсика. Входил в состав округа Бастия.

Всего в кантон Фьюмальто-д’Ампуньяни входило 20 коммун, из них главной коммуной являлась Ла-Порта. 22 марта 2015 года коммуны были перераспределены между кантонами Казинка-Фьюмальто и Кастаньичча.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2009 год составляло 3 140 человек.

Ссылки 
 Население коммун департамента Верхняя Корсика на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Верхняя Корсика